Witzenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Witzenmann (1829–1906), deutscher Erfinder
 Herbert Witzenmann (1905–1988), deutscher Unternehmer, Anthroposoph und Schriftsteller
 Walter Witzenmann (1908–2004), deutscher Wissenschafts- und Kulturförderer, Politiker (FDP) und Unternehmer

Witzenmann steht für:

 Witzenmann Gruppe, Unternehmensgruppe für Metallverarbeitung

Siehe auch:
 Witzemann
 Witzmann